EMN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Néma (Mauritania)
 EMN – European migration network, è una rete sovvenzionata dall'Unione Europea